

Geografia 
 Spagna
 Candamo – comune nella comunità autonoma delle Asturie

Persone 
 Carlos de Candamo – sportivo e diplomatico peruviano, nipote di Manuel Candamo 
 Manuel Candamo – politico peruviano, presidente del Perù nel 1895